Metal Slug – videogioco del 1996
Metal Slug – videogioco del 2006
Metal Slug – serie di videogiochi